działka ewidencyjna (geodezyjna) –  jednostka powierzchniowa podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
 działka gruntu – część lub całość nieruchomości gruntowej
 działka siedliskowa – działka gruntu pod zabudowaniami gospodarstwa rolnego lub działka mogąca służyć pod taką zabudowę
 działka budowlana – zabudowana działka gruntu
 działka robocza –  część obiektu budowlanego, w którym mają być realizowane określone ciągi robót budowlanych
 działka (botanika) – fragment kielicha kwiatowego lub niezróżnicowanego okwiatu

Zobacz też 

 ogród działkowy – potocznie "działka"
 działki